Kreiler ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Michael Kreiler (* 1940), deutscher Gymnasiallehrer und Althistoriker
 Kurt Kreiler (* 1950), deutscher Publizist und Hörspielautor